Bibionellus är ett släkte av tvåvingar. Bibionellus ingår i familjen hårmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårmyggor
Bibionellus